Ниязова () — тюркская фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:

 Ниязова, Муза Алексеевна (род. 1938) — вдова Сапармурата Ниязова, бывшая первая леди Туркмении.
 Ниязова, Тахмина (род. 1989) — таджикистанская эстрадная певица, победительница конкурса «Пять звёзд. Интервидение» в 2008 году.